El nombre Teopompo puede hacer referencia a:
 Teopompo, historiador griego del ; o
 Teopompo de Esparta, rey de Esparta, que gobernó entre finales del  y comienzos del